Ivan Franko (1856 – 1916), un écrivain et poète ukrainien.
 Jure Franko, (1962 -) un ancien skieur alpin yougoslave, d'origine slovène.
 Martina Franko, (1976 -), une joueuse de soccer canadienne.
 Franko, (1987 - ) (vrai nom : Kinguè Franck Junior), un rappeur camerounais

Voir aussi 

 , une page d'homonymie.